Cruzados, aqueles que partiam para as Cruzadas

 Cruzado (boxe), soco rápido em artes marciais como o boxe, kickboxing e muay thai

Economia
 Cruzado (moeda brasileira), moeda que circulou no Brasil de 1986 a 1989
 Cruzado novo, moeda que circulou no Brasil de 1989 a 1990
 Plano Cruzado, plano econômico lançado pelo governo brasileiro em 28 de fevereiro de 1986
 Cruzado (moeda portuguesa), moeda portuguesa que circulou do século XV ao século XIX

Desambiguação